Черкасов, Михаил Сергеевич:
 Черкасов, Михаил Сергеевич (1911—1992) — советский партийный и государственный деятель.
 Черкасов, Михаил Сергеевич (1918—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.